84-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка прошла с 6 по 13 июня 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 2 команды категории UCI ProTeam и сборную Швейцарии.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 8 этапов. Гонка началась с равниной индивидуальной гонки. Затем шли три этапа с пересечённым рельефом. Далее начинались горные этапы. Сначала следовали пятый и шестой этапы имевшими примерно одинаковый профиль: подъём со старта, прохождение долины и несколько подъёмов не задолго до финиша. Предпоследний этап снова представлял индивидуальную гонку, но на этот раз подъёмом протяжённостью 9,5 км  и средним градиентом 6,5%. Последний этап стал королевским горным с тремя подъёмами высшей категории и суммарным набором высоты 3560 м.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Швейцарии 2021 на FirstCycling
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2021 году
Июнь 2021 года